Дего:

 Дего — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Савона.
 Дего, Барух (род. 1981) — израильский футболист эфиопского происхождения, полузащитник.